Vesala ist der Künstlername von:

 Paula Vesala (* 1981), finnische Sängerin

Vesala ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Vesala (1945–1999), finnischer Jazzmusiker
 Tommi Vesala (* 1986), finnischer Fußballspieler